Buići je lahko:
 Buići, Župa dubrovačka (Hrvaška)
 Buići, Poreč (Hrvaška)